Иван Анисимович Воробьев (, с. Жуково, , Херсонская губерния — , Киев, Украинская ССР, СССР) — советский государственный и партийный деятель, председатель Киевского городского совета в 1932 году. Был репрессирован.

Биография 
Родился в 1897 году, имел ремесленно-рабочее происхождение.

В 1918 году вступил в КП(б)У. Во время гражданской войны воевал в Красной армии и в погранотрядах.

Представитель популярного в начале 1930-х годов движения рабочих-выдвиженцев, которые от станка приходили руководить государственными учреждениями.

С 21 января по 10 августа 1932 года возглавлял Киевский городской совет.

В 1933-1934 годах был секретарем Старобельского окружкома на Донбассе. Участник нескольких съездов ВКП(б) и КП(б)У, член ЦК КП(б) Украины.

По состоянию на июль 1937 года работал 2-м секретарем Винницкого областного комитета КП(б) Украины.

23 июля 1937 года арестован, 25 августа того же года его дело передали на рассмотрение суда Военной коллегии, который приговорил его к расстрелу.

1 сентября 1937 года расстрелян в Киеве.

Примечания

Источники 
 Київ. Історична енциклопедія. 1917—2000 рр.
 
 Салій І. М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій; [ред. В. Ковалинський]. — : Довіра, 2008. — С. 54. — ISBN 978-966-507-226-3.
 Друг О. М., Ковалинський В. В., Мельник О. М. Від війта — до мера. — : «Дон-97», 2004. — С. 45. — ISBN 966-7320-00-6.
 Воробьёв Иван Анисимович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991). (рос.)

Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Вторые секретари Винницкого обкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Делегаты съездов КПСС
Председатели Киевского городского совета
Казнённые в 1937 году